Christophe Soglo – politico beninese
 Nicéphore Soglo – politico beninese
 Sosthène Soglo – calciatore beninese